Ràdio Castellterçol és una ràdio municipal inaugurada el 1989 a Castellterçol, Espanya. Després de tancar, un grup de veïns va decidir reobrir-la el 2017 amb el suport de l'Ajuntament. Actualment, compta amb més d'una dotzena de programes propis i ofereix notícies locals, una col·laboració amb un lingüista, tallers de formació radiofònica oberts al públic i una assignatura opcional de ràdio a l'escola. Emet a 107.0 FM

Història

Inicis de Ràdio Castellterçol 
Va ser inaugurada per primera vegada el 21 de gener de 1989, coincidint amb la diada de Sant Fruitós, patró del poble. La idea va sorgir d’un grup de joves de Castellterçol amb molta empenta i ganes d’oferir un nou servei al poble. Després de dos anys amb una bona graella i un recolzament quasi íntegre de tots els vilatans de Castellterçol, es va haver de tancar.

Reobertura de Ràdio Castellterçol 
La reobertura de Ràdio Castellterçol va ser un moment històric per a la comunitat de Castellterçol. Després de gairebé 30 anys sense una emissora de ràdio local, un grup de veïns apassionats va decidir portar a terme aquest projecte amb la intenció d'oferir un nou servei al poble. La seva proposta va ser ben rebuda per l'Ajuntament, i després de mesos de treball intens, la ràdio va tornar a ser una realitat a Castellterçol.

La ràdio ofereix una ampla varietat de programes propis i també emet alguns programes d'altres emissores. Cada hora, també s'ofereixen notícies sobre el territori català per mantenir els veïns informats sobre el que passa al seu voltant. A més, la ràdio col·labora amb l'Institut Escola Ramona Calvet i ofereix tallers de formació radiofònica oberts a tothom.

Aquesta emissora, que emet a 107.0 FM, ha estat molt ben acollida pel poble i ja s'ha convertit en una veu familiar per a molts veïns de Castellterçol. La reobertura de Ràdio Castellterçol ha demostrat la importància de la comunicació local i ha proporcionat una nova forma d'expressió per a la comunitat.

En resum, la reobertura de Ràdio Castellterçol ha estat una aventura emocionant i gratificant per a la comunitat de Castellterçol, i el seu futur seguix sent molt prometedor.

Castellterçol
Emissores de ràdio de Catalunya

__FORÇATAULA__
